У́лица 9 Апре́ля — улица в городе Калининграде Калининградской области Российской Федерации.

Расположена в Ленинградском районе города, и идёт от пересечения с улицей 1812 года до площади Маршала Василевского.

История названия 
Улица названа в честь даты взятия штурмом восточно-прусского города Кёнигсберга в ходе Великой Отечественной войны — 9 апреля 1945 года, указанной в Приказе Верховного главнокомандующего № 333 от 9 апреля 1945 года «О завершении разгрома кёнигсбергской группы немецких войск и овладении крепостью и главным городом Восточной Пруссии Кёнигсберг».

Архитектура

На улице расположены 
В доме № 5 по улице 9 Апреля в Калининграде находятся Библиотека имени С. А. Снегова и Медицинская библиотека БФУ имени Иммануила Канта.

В доме № 9 находится супермаркет «Виктория», построенный на месте заброшенной стройки 1980-х годов. В оформлении здания использованы оригинальные элементы структурного остекления.

В доме № 32 «А» расположены отделения Пенсионного фонда Российской Федерации Ленинградского и Московского районов города Калининграда.

В доме № 60 находится Клинико-диагностический центр БФУ имени Иммануила Канта, а в доме № 60 «А» — Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области.

Примечательные здания 
На улице 9 Апреля в доме № 34-40, в подъезде № 34, жил советский писатель-фантаст Сергей Александрович Снегов, в знак чего на торце дома установлена мемориальная доска.

Транспорт 
В связи с вводом в эксплуатацию 12 октября 2017 года второго эстакадного моста в Калининграде движение по улице 9 Апреля стало более интенсивным. 

На улице имеется автобусное и трамвайное движение.

Примечания

Ссылки 

 4-09
Улицы Калининграда